Тмесса:
 Тмесса — оазис в муниципалитете Мурзук в Ливии (историческая область Феццан в пустыне Сахара).
 Тмесса — один из языков, или диалектов, восточноберберской ветви берберо-ливийской семьи, употребляемый жителями оазиса Тмесса.